Kurundvad – città indiana nello stato del Maharashtra
 Kurundvad – linea primogenita dell'antico stato principesco del subcontinente indiano
 Kurundvad – linea secondogenita dell'antico stato principesco del subcontinente indiano